

Langue et peuple 
 Les Jicarillas, groupe d'Apaches vivant dans le Sud-Ouest des États-Unis.
 Le jicarilla, une langue parlée au Nouveau-Mexique.
 La guerre Jicarilla  a opposé les Apaches Jicarillas à l'armée des États-Unis, à partir de 1849.

Bâtiment 
 Jicarilla Schoolhouse,  école dans le comté de Lincoln, au Nouveau-Mexique, faisant partie du Registre national des lieux historiques.